

Austria 
 Horn – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Horn – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Holandia 
 Horn – miejscowość

Niemcy 
 Horn – dzielnica Hamburga
 Horn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Horn-Lehe – dzielnica Bremy

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Żabi Róg

Szwajcaria 
 Horn – miejscowość

Szwecja 
 Horn – miejscowość

Wielka Brytania 
 Horn – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)

Osoby 
 nazwisko historyka (zob. Jan z Kolna)
 Arvid Horn – polityk szwedzki z XVIII wieku
 Frederik Erhardt Winkel Horn – duński literaturoznawca z XIX wieku
 Gustaf Horn – wódz i polityk szwedzki z XVII wieku
 Peter Horn – duński wojskowy

Inne 
 Horn – zamek
 Horn – przylądek
 horn – symbol
 Horn – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia

Zobacz też 
 Hoorn
 Horn-Bad Meinberg